akcydens w poligrafii
 akcydens w filozofii, przeciwieństwo atrybutu